Andy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Andy Mountain (Georgia)
 Andy Mountain (Maine)